Izard ist der Familienname folgender Personen:

 Carroll Izard (1923–2017), US-amerikanischer Psychologe
 George Izard (1776–1828), US-amerikanischer Politiker
 Georges Izard (1903–1973), französischer Rechtsanwalt, Politiker und Mitglied der Académie française
 Mark Whitaker Izard (1799–1866), US-amerikanischer Politiker
 Ralph Izard (1741/42–1804), US-amerikanischer Politiker
 Teresa Galí-Izard (* 1968), spanische Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin

Izard bezeichnet außerdem:

 Izard County, ein County im US-Bundesstaat Arkansas